Spojení písmene E a číslice 71 může mít různé významy:

 Evropská silnice E71
 Nokia E71
 BMW X6 (E71)